Osmanernas belägringar av Wien kan syfta på:
Osmanska riket belägrade Wien två gånger:

 Belägringen av Wien –  Osmanska rikets belägring av Wien år 1529
 Belägring av Wien – Osmanska rikets belägring av Wien år 1683, se slaget om Wien